Marcel Granollers era il detentore del titolo ma è stato sconfitto nei quarti di finale da Dominic Thiem. La vittoria finale è andata a David Goffin che ha sconfitto in finale Dominic Thiem per 4-6, 6-1, 6-3.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Philipp Kohlschreiber (secondo turno)
  Marcel Granollers (quarti di finale)
  Lukáš Rosol (quarti di finale)
  Andreas Seppi (quarti di finale)

  Dominic Thiem (finale)
  Robin Haase (primo turno)
  Jarkko Nieminen (secondo turno)
  Pablo Carreño Busta (primo turno)

Wildcard

  David Goffin (campione)
  Gerald Melzer (primo turno)

  Alexander Zverev (primo turno)

Qualificati

  Albert Ramos-Viñolas (secondo turno)
  Viktor Galović (primo turno)

  Máximo González (semifinale)
  João Souza (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Note

Collegamenti esterni 

Bet-at-home Cup Kitzbühel 2014
ATP World Tour 2014